La Coppa delle Nazioni 1946 fu la 20ª edizione della Coppa delle Nazioni; la manifestazione venne disputata in Svizzera nella città di Montreux dal 19 al 22 aprile 1946.
La competizione fu organizzata dal Montreux Hockey Club e fu vinta dall'Hockey Club Monza per la 1ª volta nella sua storia.

Squadre partecipanti 
  Anversa
  
  Bordeaux
  
  
  Lisbona

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Note

Collegamenti esterni 
 
 

1941